Le Championnat de Tchéquie de rugby à XV 2012-2013 appelé , oppose les huit meilleures équipes tchèques de rugby à XV. Il débute le  pour s'achever par une finale disputée en .

Les clubs de l'édition 2012-2013 
Les 8 équipes d'Extraliga sont :

Résumé des résultats

Classement de la phase régulière 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règle de classement : ?

Phase finale 
Les deux premiers de la phase régulière sont directement qualifiés pour les demi-finales.

Résultats détaillés

Phase régulière

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Fédération tchèque de rugby à XV

2012-2013
Tchéquie M1
Sport en Tchéquie en 2012
Sport en Tchéquie en 2013